Hagstedt ist der Familienname folgender Personen: 

 Hermann Hagstedt (1884–1966), deutscher Politiker
 Erik Hagstedt (* 20. Jahrhundert), schwedischer Musiker

Hagstedt ist der Name eines Ortsteils der niedersächsischen Gemeinde Visbek.